Bāqerīyeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bāqerīyeh (ort i Iran), Khorasan, 
 Borj-e Ma‘ād, ort, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar